Alberthöhe steht für:
 Alberthöhe (Dresden), Ortsteil und ehemalige Gaststätte im Dresdner Stadtteil Klotzsche in Sachsen
 Alberthöhe (Lichtenstein), eine Anhöhe mit Aussichtsturm am Rande der Stadt Lichtenstein/Sachsen
 Alberthöhe (Frankenberg), einen Felsvorsprung in der Nähe der Stadt Frankenberg/Sachsen
 Frühere Bezeichnung für das Echo (Rottmannsdorf), ein Naturdenkmal  im Zwickauer Stadtteil Rottmannsdorf im Landkreis Zwickau in Sachsen

Siehe auch:
 Albertsberg
 Albertshöhe, eine Erhöhung auf dem Zanzenberg (Dornbirn, Vorarlberg, Österreich)
 Albersberg